Бави () — вьетнамский топоним:
 Бави — национальный парк на севере Вьетнама, в уезде Бави.
 Бави — уезд города Ханой.
 Бави — община в уезде Бави, город Ханой.
 Бави — община в уезде Бато, провинция Куангнгай.
  (1964—2022) — иранский футболист.